Loup marin peut désigner plusieurs espèces marines :

 Loup marin, nom vernaculaire donné parfois aux phoques
 Loup marin, autre nom vernaculaire du  (Anarhichas lupus)

Voir aussi